Leichte Division steht für:

 Leichte Division (Wehrmacht), Divisionstyp der deutschen Wehrmacht
 Light Division, ehemaliger Großverband der British Army
 Division légère, Verbände der französischen Armee

Siehe auch:
 Leichte Infanterie